Sinarcas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sinarcas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Sinarcas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar